Castellan steht für:
 veraltet einen Hausmeier
 einen Kastellan

Castellan ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Castellan (* 1962), argentinischer Tennisspieler
 Georges Castellan (1920–2014), französischer Publizist und Historiker